ABC 10 peut faire référence à :
KGTV : San Diego (Californie) ;
WTEN.

American Broadcasting Company